Toponímia:
 Marín (Pontevedra), ciutat a la comarca do Morrazo (província de Pontevedra, Galícia, Espanya) 
 Marin (Alta Savoia), municipi francès al departament de l'Alta Savoia 
 Le Marin municipi francès a la regió de Martinica 
 Cantó de Le Marin, divisió administrativa francesa al departament de Martinica a la regió de Martinica 
 Districte de Le Marin, divisió administrativa francesa al departament i regió de la Martinica 
 Biografies:
 Prenom:
 Marin Čilić (1988, Emđugorje, Bòsnia i Hercegovina), jugador professional de tennis 
 Marin Marais (París, 1656 - 1728), violagambista i compositor 
 Marin Mersenne, (Oizé, País del Loira, 1588 - 1648), filòsof francès 
 Marin Preda (1922 - 1980), escriptor romanès 
 Primer cognom:
 Antonio Marín Muñoz (Lopera, Jaén, 1970), historiador espanyol especialitzat en la història contemporània d'Espanya 
 Bárbaro Marín (L'Havana), actor cubà 
 Biagio Marin (Grado, Gorizia, 1891 - 1985), poeta italià 
 Daniel Marín Vázquez (1974, Barcelona), futbolista
 Enric Marín i Otto (Barcelona, 1955), periodista català
 Ferran Marín i Ramos (Tarragona, 1974), escriptor català en aragonès, castellà i català 
 Francisco de Paula Marín Grassi (Jerez - Mataró, 1774 - Honolulu, 1837), botànic i horticultor català 
 Hilaire Marin Rouelle (1718, Mathieu, Calvados - 1779, París), químic francès 
 Jerónimo Marín Luis polític espanyol membre del Partit Liberal Conservador 
 Joan Marín (València, 1975), historietista i fotògraf valencià resident a Barcelona 
 Joaquim Marin i Carbonell, polític català 
 John Marin (1870 - 1953), pintor nord-americà 
 José Fernando Marín Abizanda (Arnedo, 1971), futbolista riojà que juga de migcampista.
 Josep Marín i Sospedra (1950, Prat de Llobregat), atleta català especialista en proves de marxa 
 Manuel Marín González (Ciudad Real, Castella - la Manxa, 1949), polític espanyol president del Congrés dels Diputats (2004-2008)
 Maria Isabel Marín Silvestre (Barcelona, 1955), historiadora de l'art 
 Marko Marin (1989, Bosanska Gradiška, Iugoslàvia), futbolista internacional alemany
 Mihail Marin (1965), Gran Mestre d'escacs romanès 
 Núria Marín Martínez (l'Hospitalet de Llobregat, 1963), alcaldessa de L'Hospitalet 
 Pedro Antonio Marín (Gènova, 1930 - departament de Meta, 2008), comandant de la guerrilla de les FARC
 Rafael Marín Lázaro (Utiel, 1878 - Madrid, 1945), polític i advocat valencià 
 Toni Marín, periodista 
 Valentí Marín i Llovet (Barcelona, 1872 – 1936) notari i jugador d'escacs català 
 Segon cognom: Benjamí Grau i Marín (Sants, Barcelona, 1945), pilot de motociclisme 
 Carlos David Cano Marín (Berja, 1972), futbolista andalús que jugava de porter 
 Eduard Portela i Marín, jugador, entrenador de bàsquet i dirigent esportiu català 
 Fermín de Luis Marín (Pamplona, 1964), futbolista navarrès que ocupava la posició de defensa.
 Francisco Javier Bosch Marín (València, 1874 - 1936), advocat i polític valencià 
 Jesús García Marín (La Puerta de Segura, Jaén, 1961), historiador
 José Ignacio Sáenz Marín (Logronyo, 1973), futbolista espanyol que jugava de migcampista defensiu 
 José Manuel Jurado Marín (1986, Sanlúcar de Barrameda), futbolista 
 Josep Ginés i Marín (Polop, Marina Baixa, 1768 - Madrid, 1823), escultor valencià d'estil acadèmic i neoclàssic 
 Josep Guia i Marín (València, 1947), matemàtic 
 Juan Antonio Rodríguez Marín (Xàbia, 1939), advocat i polític valencià 
 Manuel Simó Marín (Ontinyent, 1868 - València, 1936) advocat i polític valencià.
 Marta Baldó Marín (Vila Joiosa, País Valencià, 1979), gimnasta rítmica espanyola 
 Óscar Montiel Marín (Palma, 1970), futbolista mallorquí que jugava de migcampista.
 Rafael Paz Marín (Granada, 1965), futbolista andalús 
 Román Bono Marín (? - 1969), polític alacantí 
 Santiago Ezquerro Marín (1976, Calahorra, Espanya) futbolista riojà
 Vicent Badia i Marín (València, 1919 - 1995), advocat, articulista, cronista valencià
 Xabier Albistur Marín (Doneztebe, Malerreka, 1944), polític basc 
 Miscel·lània:''
 Marin Faliero, òpera en tres actes composta per Gaetano Donizetti sobre un llibret italià de Giovanni Emanuele Bidera.
 Comissió Marín, comissió europea interina presidida per Manuel Marín que va estar en el càrrec el 1999 
 Banu Marín, dinastia amaziga que succeí els almohades al Marroc (segle XIII - principis del XV)